Родез () град је у Француској, у департману Аверон.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 23.707.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Бамберг
  Пигуе
  Фдерик

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској